Pleš (Bednja), in Kroatië
 Pleš (Slovenië)
 Pleš (Slowakije)